Die Abkürzung VKTA oder vkTA steht für:

 VKTA – Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V. (bis Dezember 2014 Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e. V.)
 Vogelkundiger Tierarzt

VKTA